Альдеасека-де-ла-Фронтера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда.  Население — 333 человека (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки